L'édition féminine 2014 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 15 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Coco Vandeweghe remporte le simple dames. En finale, elle bat Zheng Jie, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marina Eraković et Arantxa Parra Santonja.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (ATP 2014)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 2014
Tennis en juin 2014